Henrik Vestergaard er navnet på flere personer:
 Henrik Vestergaard (politiker) – dansk politiker (født 1966)
 Henrik Vestergaard (skuespiller) – dansk skuespiller (født 1972)
 Henrik Vestergaard (direktør) – viceadm. direktør Lægemiddelindustriforeningen (født 1967)